Георги Миндов е български актьор .

Филмография

Източници

Външни препратки 
  

Български актьори и актриси